

Sigle 

Le sigle GABA peut signifier :
 gamma-aminobutyric acid, le terme anglais pour l'acide γ-aminobutyrique, le principal neurotransmetteur inhibiteur du système nerveux central chez les mammifères et les oiseaux ;
 GABA International, une entreprise suisse spécialisée dans les produits d'hygiène bucco-dentaire ;
 , une chaîne japonaise dEikaiwa'' (écoles de conversation de langue anglaise).

 Antroponyme 
 Prénom Gaba''' est un prénom masculin.

Patronyme 

 Joan-Benjamin Gaba (2001-), un judoka français ;
 Kamghe Gaba (1984-), un athlète allemand, spécialiste du sprint ;
 Pierre Toura Gaba (1920-1998), un homme politique et diplomate tchadien.

Toponyme 

 Gaba, un village de la commune de Tcholliré (département du Mayo-Rey, région du Nord, Cameroun) ;
 Gąba, un village de la gmina de Mszczonów (powiat de Żyrardów, voïvodie de Mazovie, Pologne).